Моше́ Карме́ль (17 января 1911 года — 14 августа 2003 года) — израильский военный и государственный деятель, министр транспорта Израиля в течение 8 лет.

Биография 
Моше Кармель родился 17 января 1911 года в городе Миньск-Мазовецки в Российской Империи (теперь город в Польше). В 1924 году в возрасте 13 лет переехал жить в Палестину. Он был одним из основателей киббуца Наан и принимал активное участие в молодёжном движении «Ха-Ноар ха-Овед ве ха-Ломед».

С 1939 по 1941 годы он был заключён в тюрьму британскими властями. Во время арабо-израильской войны в 1948 году, Моше был командиром бригады Кармель, ставшим особо известным во время Операции «Хирам».

Моше Кармель был избран в Кнессет третьего созыва в 1955 году, в качестве члена партии Ахдут ха-Авода и был назначен министром транспорта. 28 сентября 1956 года он вылетел в Париж с Моше Даяном, Шимоном Пересом и Голдой Меир, где они провели встречи с министром иностранных дел Франции Кристианом Пино. Цель совещания заключалась в уточнении возможности совместных действий Израиля, Франции и Англии против Египта.

Моше Кармель умер в Тель-Авиве в возрасте 92 лет и был похоронен на кладбище Кирьят-Шауль. У него остались две дочери.

Примечания 

Похороненные на кладбище Кирьят-Шауль
Депутаты кнессета по алфавиту
Участники Арабо-израильской войны 1947—1949 годов
Генерал-майоры (Израиль)
Депутаты кнессета III созыва
Депутаты кнессета IV созыва
Депутаты кнессета V созыва
Депутаты кнессета VI созыва
Депутаты кнессета VII созыва
Депутаты кнессета VIII созыва
Депутаты кнессета от партии Ахдут ха-Авода
Депутаты кнессета от партии «Авода»
Члены «Хаганы»